Jméno a příjmení Martin Hrdlička má více nositelů:

 Martin Hrdlička (konstruktér) (* 1969) – český automobilový konstruktér 
 Martin Hrdlička (fotbalista) (* 1975) – český fotbalista